Сакриста́н ( — «ризничий») — испанская фамилия.

Известные носители:

 Сакристан, Мануэль (1925—1985) — испанский философ-марксист, переводчик и общественно-политический деятель.
 Сакристан, Хосе (род. 1937) — испанский актёр и режиссёр.
 Сакристан, Эусебио (род. 1964) — испанский футболист и футбольный тренер.